Квалификация на соревнования по бадминтону на летние Олимпийские игры 2012 определила спортсмены каких стран смогут участвовать в Играх. Всего их 172 человека (86 мужчин и 86 женщин). От каждой страны в одиночных разрядах участвуют не более трёх спортсменов, а в парных — не более двух пар, причём суммарная квота должна составлять не более 9 спортсменов.

Критерии 
Списки спортсменов будут определялись по рейтингу Международной федерации бадминтона (BWF) на 3 мая 2012 года. Рейтинг вёлся со 2 мая 2011 года. Квоты распределялись следующим образом:

Принимающая страна (Великобритания) имеет право выставить двух спортсменов в любых дисциплинах. Каждый континент должен иметь своего представителя в каждом соревновании. Если они не получают квоты самостоятельно, то они получают дополнительные лицензии независимо от рейтинга при условии, что в одиночных разрядах спортсмены занимают любую позицию в рейтинге, а в парных входит в 50 лучших пар. Если какой-либо континент после этого не представлен в одиночных разрядах, то квоту получает действующий чемпион континента. Также по три места в мужском и женском одиночных разрядах отдаются по решению трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, BWF).

Квота по дисциплинам

Общая информация по квалификации

Квалифицированные спортсмены 
Розовый цвет означает, что спортсмен был снят с соревнований.

Мужской одиночный разряд

Женский одиночный разряд

Мужской парный разряд

Женский парный разряд

Смешанный разряд

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Текущий рейтинг BWF и распределение квот  

Бадминтон
Квалификация